Fotboll vid olympiska sommarspelen 1948 innebar turneringsseger för Sverige, vars lag tränades av engelsmannen George Raynor.

Laguppställningar

Turneringen
Turneringen började den 26 juli 1948 med den preliminära omgången bestående av två matcher: Luxemburg slog Afghanistan med 6–0, Nederländerna slog Irland med 3–1, i en match där Faas Wilkes gjorde två mål för Nederländerna. I första omgången, som började fem dagar senare, vann Storbritannien med 4–3 över Nederländerna på Highbury efter förlängning. Målvakt för Storbritannien var Ronnie Simpson, som kom att bli en av de äldsta skotska internationella debutanterna någonsin och spelare i Lisbon Lions.

Jugoslavien (vinst över Luxemburg) och Sverige (vinst med 3–0 över Österrike) gick också vidare. Frankrike slog ut Indien.

Sverige spelade på White Hart Lane och drog stor uppmärksamhet.  Deras anfall bestod av tre uppmärksammade spelare; bland dem Gunnar Gren.  Två mål gjorde kommande VM-stjärnan Zeljko Čajkovski för Jugoslavien då man slog Luxemburg med 6–1, trots underläge med 0–1 i halvtid. Andra framtida VM-stjärnor spelade då Sydkorea vann med 5–3 mot Mexiko och då Italien utklassade USA med 9–0.  Walter Bahr, Ed Souza, Charlie Colombo och John Souza kom senare att spela för USA i det lag som slog England med 2–0 vid VM 1950 i Brasilien.

I kvartsfinalspelet slog Sverige ut Sydkorea med 12–0.  I matchen mellan Sverige och Danmark, där danskarna jagade en kvittering då Sverige ledde med 3–2, sprang Gunnar Nordahl in i den danska målburen då Sverige kontrade mot danskarnas mål, och "Garvis" Carlsson sköt bollen i mål. I andra semifinalen vann Jugoslavien med 3–1 mot Storbritannien på Wembley Stadium.

I finalen vann Sverige med 3–1 mot Jugoslavien, efter svenska mål av Gunnar Nordahl och Gunnar Gren.

Översikt

Preliminär omgång

Första omgången

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Medaljörer

Referenser

Noter

Källförteckning
 RSSSF Archive
 FIFA

Externa länkar